Livia war eine römische Aristokratin an der Wende vom 2. zum 1. Jahrhundert v. Chr.

Sie war Tochter von Marcus Livius Drusus dem Älteren mit einer Cornelia. Etwa im Jahr 104 v. Chr. heiratete sie Quintus Servilius Caepio. Der Ehe entstammten ein Sohn, der wie sein Vater Quintus Servilius Caepio hieß, und zwei Töchter namens Servilia, von denen die eine Geliebte Gaius Iulius Caesars und Mutter von dessen Mörder Marcus Iunius Brutus wurde. Die andere heiratete den Senator und Feldherrn Lucius Licinius Lucullus.

Livia wurde von ihrem Mann geschieden, der in politischer Auseinandersetzung mit ihrem Bruder, dem jüngeren Marcus Livius Drusus, stand. Sie heiratete um 98 v. Chr. in zweiter Ehe Marcus Porcius Cato, mit dem sie einen Sohn, den späteren Cato Uticensis, und eine Tochter hatte. Ihr Mann starb bald darauf, und auch Livia starb etwa im Jahr 92 v. Chr., als ihre Kinder aus den beiden Ehen noch nicht erwachsen waren.

Stammbaum

Literatur 

 Hans Georg Gundel: Livia 1. In: Der Kleine Pauly, Bd. 3 (1969), Sp. 687.

Römer
Frau
Livier
Geboren im 2. Jahrhundert v. Chr.
Gestorben im 1. Jahrhundert v. Chr.